A Rádio Sanhauá é uma emissora de rádio brasileira sediada em João Pessoa, Paraíba. Opera no dial AM, na frequência 1280 kHz.

História 
O Rádio Sanhauá, foi inaugurada no dia 02 de fevereiro de 1986 instalada na Rua Osvaldo Cruz, 161, no Bairro da Imaculada, em Bayeux, onde até hoje mantém o seu estúdio central e transmissores, no Bairro de Tambay. Foi fundada pelos Srs. José Teotônio e Wilson Leite Braga. Tem esse nome por se tratar de um rio que corta duas cidades importantes da Paraíba, João Pessoa e Bayeux.

A radio inicio suas transmissões com uma potência inicial de 1.000 watts, passando meses depois, para 5.000 watts e atualmente com novos e modernos transmissores, com 10.000 watts de potência, levando o sinal para quase 85% do território paraibano. Foi em Bayeux, na Paraíba que foi implantado o primeiro estúdio, no bairro da Imaculada. Atualmente a emissora tem dois estúdios de apoio localizados no centro histórico da capital, na Rua Conselheiro Henrique, n. 17 – Centro, João Pessoa.

Ligações externas 
 

Sanhauá
Estações de rádio fundadas em 1986